Сейшас () — португальская фамилия и топоним. Известные носители:

 Сейшас Диас, Андре Филиппе (род. 1981) — бразильский футболист, форвард.
 Сейшас Сантуш, Алберту (род. 1936) – португальский кинорежиссёр.
 Сейшас, Карлуш ди (1704—1742) — португальский композитор, клавесинист, органист.

Топоним 
 Сейшас — мыс на северо-восточном побережье Бразилии.